Boliniaceae är en familj av svampar. Boliniaceae ingår i ordningen Boliniales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Boliniaceae